The Weald – antyklina w południowo-wschodniej Anglii
 Weald – osada w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire